Le nom Mamadou Samassa peut faire référence à 
 Mamadou Samassa, un footballeur franco-malien né le , attaquant ;
 Mamadou Samassa, un footballeur franco-malien né le , gardien de but.